Primera División 1995/1996 był 65 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 9 września, a zakończył 26 maja.

Kluby występujące w sezonie 1995/1996:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 9. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej